Natas peut désigner : 
 Natas : personnage du jeu Dungeon Explorer
 Natas Kaupas : skateur professionnel
 Natas (groupe) : groupe de hip-hop américain
 Natas (virus) : virus informatique
 Los Natas : Groupe de stonner rock argentin
 NATAS est l'acronyme de National Academy of Television Arts and Sciences